Romaric Rogombé (Libreville, 1990. november 25. –) gaboni labdarúgó, a kongói élvonalbeli AC Léopards csatára.

További információk 
 

1990-ben született személyek
Gaboni labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Élő személyek